Ма́рта Э́льба Игаре́да Серва́нтес (, род. 24 августа 1983, Вильяэрмоса, Табаско) — мексиканская актриса. В 2012 году получила награду как лучшая актриса на международном кинофестивале в Гвадалахаре.

Биография 
Родилась в 1983 году в семье актрисы Марты Сервантес и художника и терапевта Хосе Луиса Игареды. Сестра актрисы Мириам Игареды. Начала выступать на сцене в раннем возрасте. В 14 лет переехала в Мехико, где дебютировала в театре. В 15 лет поступила в Монтеррейский институт технологий, также в это же время посещала актёрскую школу..

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Мексики